

Zdarzenia astronomiczne 
 6 października – obrączkowe zaćmienie Słońca

IX wiek p.n.e.